Литературная премия имени Александра Беляева («Беляевская премия») — ежегодная российская литературная премия, присуждаемая за научно-художественные и научно-популярные произведения. Названа в честь русского советского писателя-фантаста Александра Романовича Беляева.

Известны две беляевских премии с разными оргкомитетами: с 1990 по 1997 г. и с 2002 по настоящее время.

Премией награждаются писатели, переводчики, литературные критики, а также издательства, бумажные и сетевые периодические издания.

История 
Литературная премия имени Александра Беляева (или Беляевская премия — оба названия равноправны) была основана в 1990 году секцией научно-художественной и научно-фантастической литературы Ленинградской писательской организации Союза писателей СССР. Генеральным спонсором в то время по инициативе Бориса Чернина стало НПО «Буревестник». Присуждалась премия за достижения в области фантастической и научно-художественной литературы, причём вручать её первоначально предполагалось раз в два года. В силу жанровой направленности она получила название Беляевской, поскольку Александр Беляев был первым отечественным писателем-профессионалом, работавшим в обеих этих областях литературы.

Вскоре, уже в 1992 году, статус премии был пересмотрен, и она превратилась в ежегодную, присуждаемую от имени Литературного благотворительного Беляевского фонда и Союза писателей Санкт-Петербурга. В таковом качестве она просуществовала по 1997 год. Затем, вследствие ликвидации Беляевского фонда, в её деятельности наступил четырёхлетний перерыв.

В 2002 году премия была создана заново, учредители — вновь созданный Оргкомитет Беляевской премии, Оргкомитет «Интерпресскона», Союз писателей Санкт-Петербурга.

Новый Оргкомитет Беляевской премии пересмотрел её статус и отказался от присуждения премий за фантастику, поскольку различных наград в этой области литературы существует более чем достаточно, тогда как произведения научно-популярной, научно-художественной (или, шире, просветительской) литературы отмечаются лишь премией «Просветитель» (которая возникла позже, в 2008 году) да изредка — в составе многожанровых премий. С тех пор Беляевская премия ежегодно присуждается исключительно за достижения в области просветительской литературы.

Статус 

Литературная премия имени Александра Беляева является почетной и не имеет (как правило) денежной составляющей. Она состоит из нагрудной медали и диплома (для дважды лауреатов — настольной медали и диплома; для трижды лауреатов — серебряной нагрудной медали и диплома), вручаемых от имени Оргкомитета Беляевской премии, Совета по фантастической, приключенческой и научно-художественной литературе и Союза писателей Санкт-Петербурга.

На соискание премии может быть выдвинуто произведение любого автора, живущего в Российской Федерации или за её пределами, если оно написано и издано на русском языке. Правом выдвигать соискателей на премию (за исключением номинации «Специальная премия Жюри») обладают:
 сами авторы;
 лауреаты Беляевской премии предшествующих лет;
 писатели, независимо от места жительства и жанровой принадлежности;
 издательства, редколлегии журналов и газет, а также любые средства массовой информации;
 книготорговые организации.

Для выдвижения на премию необходимо передать Оргкомитету письменное представление и не менее двух экземпляров книги (комплектов журнала, книжной серии — в зависимости от номинации).

Номинации 
Беляевская премия присуждается по семи основным номинациям:

Писателям (прозаикам, переводчикам, критикам)
 1. За лучшую оригинальную просветительскую книгу года на русском языке;
 2. За лучший перевод просветительской книги на русский язык;
 3. За лучшую оригинальную серию очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развёрнутое эссе;
 4. За лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развёрнутого эссе;
 5. За критику в области научно-популярной и научно-художественной литературы.

Издательствам или редакциям издательств
 6. За лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года, предшествующего вручению.

Журналам
 7. За наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению.

Кроме того, существуют две Специальных премии:
 Специальная премия Жюри, присуждаемая либо в качестве дополнительной по одному из вышеперечисленных разрядов, либо за работу, под эти разряды не подпадающую, но достойную быть отмеченной;
 Специальная премия «Восстановление справедливости», которой отмечаются достойные работы, в прежние годы (в том числе — и до учреждения Беляевской премии) по каким-либо причинам не выдвинутые на соискание награды.

Жюри премии 
Первоначально Жюри в числе семи человек ежегодно формировалось Беляевским фондом, а впоследствии — Оргкомитетом Беляевской премии из числа членов Союза писателей Санкт-Петербурга как соучредителя премии. Однако в 2006 году благодаря тому, что количество лауреатов премии достаточно возросло, стало возможным осуществить изначально предполагавшийся вариант: отныне Оргкомитет формирует Жюри исключительно из числа лауреатов Беляевской премии прежних лет — таким образом, чтобы состав всякий раз менялся приблизительно на треть, за счёт чего одновременно происходит и его обновление, и поддерживаются традиции.

Жюри рассматривает все выдвинутые номинаторами книги, журналы и издательства — никакого формирования шорт-листа и, следовательно, рассмотрения в два тура с предварительным отсевом не предусмотрено. Номинационные списки оглашению не подлежат.

Лауреаты

1990 
 Аркадий и Борис Стругацкие (за фантастический роман «Град обреченный»)
 Андрей Столяров (за сборник фантастических повестей и рассказов «Изгнание беса»)
 Александр Снисаренко (за просветительскую книгу «Третий пояс мудрости»)

1993 
 Василий Звягинцев (за фантастический роман «Одиссей покидает Итаку»)
 Александр Щербаков (за перевод фантастического романа Филипа Жозе Фармера «Грех межзвёздный»)
 Сергей Артамонов (за научно-художественную книгу «Литература Средних веков»)
 Андрей Балабуха (за серию статей об англо-американских фантастах)
 Издательство «Северо-Запад» (за книги серии «Fantasy»)

1994 
 Владимир Михайлов (за фантастическую трилогию «Капитан Ульдемир»)
 Андрей Лазарчук (за сборник фантастических повестей и рассказов «Священный месяц Ринь»)
 Александр Щербаков (за перевод фантастического романа Роберта Хайнлайна «Луна жёстко стелет»; посмертно)
 Лев Минц (за научно-художественную книгу «Индейская книга»)
 Юлий Данилов (за перевод научно-художественной книги Георгия (Джорджа) Гамова «Приключения мистера Томпкинса»)
 Издательство «Северо-Запад» (за серию книг отечественных фантастов)

1995 
 Вячеслав Рыбаков (за сборник фантастических романов «Гравилёт ″Цесаревич″»)
 Святослав Логинов (за фантастический роман «Многорукий бог далайна»)
 Татьяна Усова (за перевод сборника фантастических романов Питера С. Бигла «Последний единорог»)
 Генрих Альтшуллер и Игорь Верткин (за просветительскую «Как стать гением»)
 Сергей Рязанцев (за просветительскую книгу «Философия смерти»)
 Издательство «Полигон» (за серию «Военно-историческая библиотека»)
 Виталий Бугров (за общий вклад в развитие отечественной фантастической литературы; посмертно)

1996 
 Мария Семёнова (за фантастический роман «Волкодав»)
 Александр Громов (за сборник научно-фантастических повестей «Мягкая посадка»)
 Александр Гузман (за перевод сборника фантастических романов Мэрион Циммер Брэдли «Кровавое солнце»)
 Валерий Каменкович, Сергей Степанов и Мария Трофимчик (за сопроводительные статьи и комментарии к четырёхтомнику Дж. Р. Р. Толкина)
 Издательский дом «Вокруг света» (за книги серии «Тайны тысячелетий»)
 Анатолий Бритиков (за общий вклад в развитие отечественного фантастоведения; посмертно)

2001 
 Александр Сидорович (по совокупности, за многолетнюю деятельность на благо фантастической литературы, в особенности же — за учреждение и ежегодное проведение конвента «Интерпресскон»)

2002 
 Юрий Бойко (за книгу «Воздухоплавание»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Михаил Ахманов (за перевод книги Джеймса Глейка «Хаос. Создание новой науки»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Антон Первушин (за серию очерков о космонавтике, опубликованных в еженедельнике «Секретные материалы XX века»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «Амфора» (за книги серии «Эврика»; номинация «Издательство»)
 «Химия и жизнь» (за сохранение в современных условиях лучших традиций отечественных научно-популярных журналов; номинация «Журнал»)
 Виктор Шнитке (за перевод полного собрания «Писем» Арнольда Шёнберга; номинация «Специальная премия Жюри»; посмертно)
 Людмила Ковнацкая (за составление, подготовку к публикации и общую редакцию полного собрания «Писем» Арнольда Шёнберга; номинация «Специальная премия Жюри»; за счёт свободной номинации)

2003 
 Марианна Алфёрова (за книгу «История Древнего Рима»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Татьяна Грекова (за книгу «Тибетский лекарь кремлёвских вождей»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Игорь Алимов,Алексей Хисматулин и Олег Дивов (за книгу «Сосуды тайн. Туалеты и урны в культурах народов мира»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Александра Глебовская (за перевод книги Умберто Эко «Шесть прогулок в литературных лесах»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Вадим Михайлин (за цикл культурологических эссе «Пространственно-магистические аспекты культуры»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «АСТ» (за книги серии «Военно-историческая библиотека»; номинация «Издательство»)
 «Мариинский театр», электронная версия журнала (за поразительную способность рассказывать о музыке языком художественной прозы; номинация «Журнал»)

2004 
 Олег Коротцев (за книгу «Астрономия. Популярная энциклопедия»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Анна Овчинникова (за книгу «Легенды и мифы Древнего Востока»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Антон Первушин (за дилогию «Битва за звезды»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Александр Больных (за перевод научно-художественных книг П. К. Кемпа «Подводные лодки Его Величества», Сэмюэля У. Митчема «Величайшая победа Роммеля» и Брайана Скофилда «Русские конвои»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Лев Куклин (за серию художественно-публицистических эссе; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «Вече» (за подборку книг серии «100 великих…»; номинация «Издательство»)
 «Популярная механика» (за утверждение в новом периодическом издании высоких стандартов и традиций отечественных научно-популярных журналов; номинация «Журнал»)

2005 
 Александр Никонов (за книгу «Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Сергей Шульц-младший (за книгу «Невская перспектива. От Адмиралтейства до Мойки»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации; посмертно)
 Мария Куренная, Ирина Кытманова и Анна Толстова (за перевод книги Кеннета Кларка «Нагота в искусстве»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Александр Железняков (за серию научно-художественных очерков по истории космонавтики, опубликованных в еженедельнике «Секретные материалы XX века»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «Яуза» (за книги серий «Совершенно секретно» и «Анти-»; номинация «Издательство»)
 «MEMBRANA.RU» (за недоступную традиционным научно-популярным изданиям оперативность при сохранении традиционно высоких требований к качеству публикуемых материалов; номинация «Журнал»)
 «Грибы Ленинградской области» (за самое динамичное развитие нового научно-популярного сетевого ресурса; номинация «Журнал»; за счёт свободной номинации)
 Григорий Франтов (за книгу «Единство мира природы»; номинация «Специальная премия Жюри»; посмертно)

2006 
 Андрей Балабуха (за книгу «Когда врут учебники истории»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Михаил Попов (за серию очерков «Эпоха НТР в зеркале культуры», опубликованную в журнале «Мир фантастики»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «РТСофт» и авторский коллектив (за книгу «Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди»; номинация «Издательство»)
 «Досье» (по итогам 2005 года; номинация «Журнал»)
 Александр Гордон (за серию книг «Диалоги»; номинация «Специальная премия Жюри»)
 Сергей Романовский (за книгу «″Притащенная″ наука»; номинация «Специальная премия Жюри»; за счёт свободной номинации; посмертно)
 Анна Колесникова и Алла Страхова (за книгу «Бал в России: XVIII — начало XX века»; номинация «Специальная премия Жюри»; за счёт свободной номинации)

2007 
 Владимир Губарев (за книгу «Секретный атом»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Игорь Афанасьев и Александр Лавренов (за книгу «Большой космический клуб»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Николай Романецкий (за серию очерков «Писатели говорят о науке и прогрессе», опубликованных в журнале «Полдень. XXI век»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «Алгоритм» (за серию книг «Сверхдержава. Русский прорыв»; номинация «Издательство»)
 «Вселенная, пространство, время» (по итогам 2006 года; номинация «Журнал»)
 Леонид Смирнов (за подготовку и издание двухтомника А. Ф. Бритикова «Отечественная научно-фантастическая литература»; номинация «Специальная премия Жюри»)

2008 
 Борис Егоров (за книгу «Российские утопии: Исторический путеводитель»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Борис Старостин (за перевод книги Станислава Лема «Философия случая»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Геннадий Прашкевич (за серию очерков «История советской фантастики», опубликованных в журналах «Реальность фантастики» и «Полдень. XXI век»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 Владимир Пузий (за цикл рецензий на произведения научно-художественной и научно-популярной литературы, опубликованный в журнале «Мир фантастики»; номинация «Критика»)
 «Римис» (за выпуск серии книг Мориса Клайна «Математика»; номинация «Издательство»)
 «Знание — Сила» (за традиционное жанровое разнообразие и широту тематики публикуемых материалов; номинация «Журнал»)
 Борис Черток (за документально-исторический четырёхтомник «Ракеты и люди»; номинация «Специальная премия Жюри»)
 Игорь Можейко (за книгу «7 из 37 чудес. От Эллады до Китая»; номинация «Специальная премия Жюри»; за счёт свободной номинации; посмертно)

2009 
 Юрий Гордиенко (за книгу «Как сорвать джекпот науки в XXI веке»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Елена Первушина (за двухтомник «Загородные императорские резиденции. Будни. Праздники. Трагедии», «Усадьбы и дачи петербургской интеллигенции XVIII-начала XX века. Владельцы. Обитатели. Гости»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Павел Качур, Александр Глушко (за книгу «Валентин Глушко. Конструктор ракетных двигателей и космических систем»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Лилия Бабушкина (за перевод трёхтомника Николы Теслы «Статьи», «Лекции», «Колорадо-Спрингс. Дневники. 1899—1900»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Константин Фрумкин (за серию культурологических очерков «К философии будущего», опубликованную в журналах «Полдень. XXI век» и «Нева»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «Эксмо» (за серию книг «Eureka! Открытия, которое потрясли мир»; номинация «Издательство»)
 «Наука и жизнь» (за верность традициям отечественной научно-популярной и научно-художественной литературы и журналистики; номинация «Журнал»)
 Борис Сергеев (за многолетнюю плодотворную деятельность и общий вклад в развитие научно-популярной и научно-художественной литературы; номинация «Специальная премия Жюри»)

2010 
 Александр Громов, Александр Малиновский (за книгу «Вселенная. Вопросов больше, чем ответов»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Андрей Буровский (за книгу «Наполеон — спаситель России»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Наталья Лисова (за перевод книги Митио Каку «Физика невозможного»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Борис Руденко (за циклы очерков «Наука, искусство, политика» и «Против лженаук», опубликованных в журнале «Наука и жизнь»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 Фонд Дмитрия Зимина «Династия» (за многолетнюю просветительскую деятельность и издание научно-художественных книг; номинация «Издательство»)
 «Элементы» (сетевой электронный журнал; номинация «Журнал»)
 Александр Етоев («Экстремальное книгоедство. Книга-мишень»; номинация «Специальная премия Жюри»)

2011 
 Леонид Вишняцкий (за книгу «Неандертальцы: История несостоявшегося человечества»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Ирина Шестова, Елена Кокорева (за перевод книги Бена Голдакра «Обман в науке»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Павел Амнуэль (за цикл эссе «Фантастическая наука» в журналах «Наука и жизнь», «Полдень. XXI век» и в газете «Троицкий вариант»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 Ревекка Фрумкина (за серию рецензий на научно-художественные и научно-популярные книги, опубликованных в газете «Троицкий вариант»; номинация «Критика»)
 «Век-2» (за книги серий «Наука для всех» и «Наука сегодня»; номинация «Издательство»)
 «Северо-Запад» (за серию книг «Мир вокруг нас»; номинация «Издательство»; за счёт свободной номинации)
 «Родник знаний», научный журнал ООО «Санкт-Петербургский союз учёных» (за активное и весьма успешное вовлечение учёных в создание научно-художественных и научно-популярных очерков и эссе; номинация «За лучший научно-популярный журнал»)
 Юрий Коптев (за кассету брошюр «Рассказы о ЛФТИ»; номинация «Специальная премия Жюри»)

2012 
 Сергей Жуков (за книгу «Стать космонавтом! Субъективная история с обратной связью»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Александр Железняков (за серию книг «Первые в космосе»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Сергей Якуцени, Андрей Буровский (за книгу «Политическая экология»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Татьяна Мосолова (за перевод книги  «Секс и эволюция человеческой природы»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Владимир Сурдин (за цикл очерков «Астрономия и астрофизика в XXI веке», опубликованных в журналах «Вселенная, пространство, время», «Природа», «Наука в фокусе», «Экология и жизнь» и «Квант»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 Владимир Обручев как редактор-составитель издательства «Эксмо» (за серию книг «Человек: прошлое, настоящее, будущее»; номинация «Издательство, редактор серии»)
 «Троицкий вариант» (газета; за четыре года успешной работы; номинация «Журнал, периодическое издание»)
 Леонид Смирнов (за книгу «Грибы в вашем саду»; номинация «Специальная премия Жюри»)

2013 
 Владимир Решетников (за книгу «Почему небо темное. Как устроена Вселенная»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Александр Зубов (за книгу «Колумбы каменного века. Как заселялась наша планета»; номинация «Научно-художественная книга»; за счёт свободной номинации)
 Евгения Канищева (за перевод книги Стивена Хокинга и Люси Хокинг «Джордж и сокровища Вселенной»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Альфред Щёголев (за серию очерков о психоанализе, опубликованных в газете «Собственное мнение»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 Андрей Ваганов (за книгу «Жанр, который мы потеряли»; номинация «Критика»)
 Татьяна Акулова (за составление сборника «Эта пристань есть… (Портреты. Размышления. Воспоминания о людях и Писательском доме)»; номинация «Критика»; за счёт свободной номинации)
 «Alexandria» (за серию книг «Становление Европы»; номинация «Издательство»)
 Владимир Гопман (за книгу «Золотая пыль. Фантастическое в английском романе: последняя треть XIX—XX вв».; номинация «Специальная премия Жюри»)
 Павел Амнуэль (за книги «Релятивистская астрофизика сегодня и завтра», «Сверхновые», «Загадки для знатоков», «Небо в рентгеновских лучах», «Звёздные корабли воображения», «Далекие маяки Вселенной»; номинация «Восстановление справедливости»)

2014 
 Андрей Буровский (за авторский цикл книг «Биографии цивилизаций»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Вячеслав Катамидзе (за книгу «Тайна Ордена Храма: Исторический детектив»; за счёт свободной номинации)
 Анна Стативка (за перевод книги Сета Ллойда «Программируя Вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Михаил Никитин (за серию очерков «Биогенез», опубликованных в журнале «Химия и жизнь»; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «Альпина нон-фикшн» (за серию переводов современных научно-популярных книг; номинация «Издательство»)
 «Машины и механизмы» (журнал; за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению; номинация «Журнал, периодическое издание»)
 «Проблемы эволюции» (сайт; за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению; номинация «Научно-популярный сайт»)
 Владимир Мединский (за авторскую серию книг «Мифы о России»; номинация «Специальная премия Жюри»)
 Ирина Харебава (за научно-популярную работу-исследование «Велосипедная культура. Путь к здоровью и чистой окружающей среде»; номинация «Специальная премия Жюри»; за счёт свободной номинации)
 Геннадий Черненко (за книги «Путешествие в страну роботов», «А все-таки полетим!», «Что умеют машины: Рассказы об автоматике», «Как человек полетел в космос», «Как роботы работать научились», «Творцы российских наук», «Простая автоматика: Рассказы об автоматике и автоматах-самоделках», «Где вертятся волчки?»; номинация «Восстановление справедливости»)

2015 
В городе Пушкин (Пушкинский район Санкт-Петербурга) 25 и 26 сентября 2015 года состоялся Второй беляевский литературный фестиваль. Лауреатами 2015 года стали:

 Борис Штерн (за книгу «Прорыв за край мира. О космологии землян и европиан»)
 Елена Наймарк, Юлия Наймарк (за перевод книги  «Трилобиты. Свидетели эволюции»)
 Николай Караев (за перевод книги Нассима Талеба «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса»; за счёт свободной номинации)
 Тим Скоренко (за цикл очерков «Занимательные научные опыты и мастер-классы Тима Скоренко», опубликованные в журнале «Популярная механика» в течение 2014 года)
 «Кварта» (за издание в 2014 году трехтомника генерального конструктора Василия Павловича Мишина «Дневники. Записи и воспоминания»; номинация «Издательство»)
 «В мире науки» (журнал; за наиболее интересную деятельность в течение года, предшествующего вручению; номинация «Журнал, периодическое издание»)
 Виталий Егоров (за сайт «Zelenyikot: Открытый космос» и блог «Открытый космос Зелёного кота»; номинация «Научно-популярный сайт»)
 Святослав Логинов (за книгу «Драгоценнее многих (медицинские хроники)»; номинация «Специальная премия Жюри»)
 Дмитрий Мант (за многолетнюю просветительскую деятельность, выраженную в том числе в работе над фундаментальным энциклопедическим справочником «Космос день за днем» (2001—2014 гг.) номинация «Восстановление справедливости»)
 Юлия Андреева (за серию художественных биографий выдающихся людей прошлого, изданную в предыдущие годы; номинация «Восстановление справедливости»; за счёт свободной номинации)

2016 

На" Белфасте-2016", проходившем под Санкт-Петербургом 24 сентября 2016 г. удостоены премии:
 Александр Соколов (за книгу «Мифы об эволюции человека»; номинация «Лучшая оригинальная просветительская книга года»).
 Олег Сивченко (за переводы книг Р. Джаявардхана «Охотники за нейтрино», Э. Уилсон «Смысл существования человека», Р. Ланца и Б. Берман «Биоцетризм. Как жизнь создает Вселенную»; номинация «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»)
 Станислав Ломакин (за перевод книги К. Торна «Интерстеллар: Наука за кадром»; за счет свободной номинации).
 Лев Боркин (за цикл очерков «Гималайский проект», опубликованных в газете «Троицкий вариант — Наука» в течение 2015 года; номинация «Лучшая оригинальная серия очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе»)
 В номинации «Лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме, или развернутое эссе» — премия не была присуждена никому.
 В номинации «Критика в области научно-популярной и научно-художественной литературы»  — премия не была присуждена никому.
 Издательство «МИФ — Манн, Иванов и Фербер» (Москва) (за серию книг «Практическая психология», изданных в течение 2015 года; номинация «Издательству ― за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»).
 Журнал «Кот Шрёдингера» (Москва) (номинация «Журналу ― за наиболее интересную деятельность в течение года»).
 Леонид Гринин и Антон Гринин (за книгу «От рубил до нанороботов. Мир на пути к эпохе самоуправляемых систем (история технологий)»; номинация «Специальная премия жюри»)
 Марина Колотило (за серию из пяти книг «Толстовский Дом», изданных с 2010 по 2015 год; за счет второй свободной номинации).
 Илья Киселёв (за книгу «Секреты Дома Лазаревых (триптих)»; за счет третьей свободной номинации).
 Кирилл Еськов (за уникальную книгу «История Земли и жизни на ней», неоднократно переиздававшуюся с 1999 года; номинация «Восстановление справедливости»).
 В номинации «Просветительский или научно-популярный сайт — за наиболее интересную деятельность в предшествующий период» — премия не была присуждена никому.

2017 

Вручена 14 октября 2017 г. в Доме культуры города Пушкина
 Александр Железняков (за книгу «Космонавты мира»; номинация «Лучшая научно-художественная книга года»)
 Ксения Ефимова (за перевод книги Николя Жизана «Квантовая случайность. Нелокальность, телепортация и другие квантовые чудеса»; номинация «Лучший перевод научно-художественной книги года»)
 Василий Владимирский (за цикл статей «Механизм будущего», опубликованных в журнале «Машины и механизмы» в 2016 году; номинация «Лучшая серия научно-популярных публикаций года»)
 В номинации «Критика в области научно-популярной и научно-художественной литературы»  — премия не была присуждена никому.
 Издательство Питер (за серию научно-популярных книг «New Science»; номинация «Лучшее издательство года»)
 Журнал «Юный техник» (за наиболее интересную деятельность в течение года и в связи с 60-летием издания ; номинация «Лучший журнал года»)
 Сайт XXII век (22century.ru) (за наиболее интересную деятельность в предшествующий период; номинация «Лучший сайт года»)

2018 

Вручена 6 октября 2018 г. в Доме культуры города Пушкина

 Дробышевский Станислав Владимирович (единая премия за двухтомную книгу «Достающее звено. Книга 1. Обезьяны и все-все-все», «Достающее звено. Книга 2. Люди»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Пиперски Александр «Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского» (за книгу «Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Лисов Игорь (за перевод книги Майкла Маллейна «Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Глезеров Сергей (за серию очерков, опубликованных в разделе «История», газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в течение 2017 года; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 «Рипол-классик» (за серии просветительских книг «Северная Пальмира», «Золотое сечение» и «Наше столетие»; номинация «Издательство»)
 «Пальмира» (за серии просветительских книг «Северная Пальмира», «Золотое сечение» и «Наше столетие»; номинация «Издательство»)
 «Техника — молодёжи» (за плодотворную работу в 2017 году и многолетнюю просветительскую деятельность; номинация «Журнал»)
 «Новости космонавтики» (за плодотворную работу в 2017 году и многолетнюю просветительскую деятельность; номинация «Журнал»)
 Электронная версия журнала «Семь искусств» главный редактор Евгений Беркович; (номинация «Сайт»)
 Сыромятников Валентин (за книгу-фотоальбом «Последние пароходы России»; номинация «Специальная премия Жюри»)
 Малов Владимир (за научно-художественные книги, посвященные истории географических открытий; Премия «Восстановление справедливости»)

В номинациях: «Перевод научно-художественной книги (малая форма)» и «Критика» премии не присуждались.

2019 

Вручена 12 октября 2019 г. в Доме культуры города Пушкина. Лауреаты:

 Андрей Балабуха («Вот такая история с географией»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Владимир Хлумов («От Большого Взрыва до Великого Молчания»; за счет свободной номинации)
 Анна Шмид (за перевод книги Юджинии Ченг «Математический беспредел. От элементарной математики к возвышенным абстракциям»"; номинация «Перевод научно-худож. книги»)
 Евгений Беркович («Эпизоды „революции вундеркиндов“ за цикл статей, опубликованных в журнале „Наука и жизнь“ в период с сентября по декабрь 2018 года; номинация „Серия научно-популярных публикаций“)
 CORPUS (за книги серии „Элементы“, изданные ранее и в течение 2018 года CORPUS; номинация „Издательство“)
 Сайт «Мозгократия — Давайте думать вместе» (номинация „Сайт“)
 Александр Панчин („Апофения“; Специальная премия Жюри»)
 Валерий Куприянов (за плодотворную работу в течение 2018 года и деятельность по популяризации космонавтики в период с 1969 по 2018 год; за счет свободной номинации)
 Сергей Ачильдиев («Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение Северной столицы»; Премия «Восстановление справедливости»)
 Константин Осипов («Сильные духом. Звезды паралимпийской сборной России»; за счет свободной номинации)

В номинациях: «Перевод научно-художественной книги (малая форма)», «Журнал» и «Критика» премии не присуждались.

2020 

Вручена 15 октября 2020 г. в Доме культуры города Пушкина. Лауреаты:

 Сергей Рязанский («Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Пётр Талантов («0,05 Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия»; за счёт свободной номинации)
 Константин Рыбаков (за перевод книги Стива Брусатти «Время динозавров. Новая история древних ящеров»; номинация «Перевод научно-худож. книги»)
 Дмитрий Казаков (за перевод книги Пола Халперна «Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейман и Джон Уилер изменили время и реальность»; за счёт свободной номинации)
 Максим Абаев (за серию очерков «От элемента к элементу», опубликованных в журнале «Наука и жизнь» в течение 2019 года; номинация «Серия научно-популярных публикаций»)
 Издательство Лаборатория знаний (за серию книг «Universum» Лаборатория знаний; номинация « Издательство»)
 Журнал «Наука из первых рук» (номинация «Журнал»)
 Сайт Naked Science — https://naked-science.ru/ (номинация «Сайт»)
 Всеволод Кукушкин («Легендарные победы большого хоккея»; номинация «Специальная премия Жюри»)
 Юрий Стукалин (за серию книг, посвящённую реальной истории Дикого Запада; номинация «Премия „Восстановление справедливости“»)

В номинациях: «Критика» и «Лучший перевод на русский язык серии очерков, посвященных какой-либо общей теме или развернутое эссе» премии не присуждались.

2021 

Вручена 25 сентября 2021 г. в Доме культуры города Пушкина. Лауреаты:

 Николай Кукушкин («Хлопок одной ладонью: Как неживая природа породила человеческий разум»; номинация «Научно-художественная книга»)
 Наталья Кияченко (за перевод книги Криса Импи «Чудовища доктора Эйнштейна. О чёрных дырах, больших и малых»; номинация «Перевод научно-художественной книги»)
 Ольга Лосон (за перевод книги Филипа Плейта «Смерть с небес: наука о конце света»)
 Издательство Дмитрий Пучков (за составление и поддержку издания книг серии «Разведопрос»: Клим Жуков «Средневековая Русь. От призвания варягов до принятия христианства», Клим Жуков и Дмитрий Пучков «Рим. Мир сериала», Кирилл Назаренко «Ледовый поход Балтийского флота. Кораблекрушение в море революции», Светлана Самченко «Русская Арктика: лед, кровь и пламя»; номинация «Издательство»)
 Журнал «Родина» (за наиболее интересную деятельность в течение года; номинация «Журнал»)
 Сайт N+1 (за наиболее интересную деятельность в предшествующий период) https://nplus1.ru/ (номинация «Сайт»)
 Павел Амнуэль («Вселенные: ступени бесконечностей»; специальная премия жюри)
 Леон Розенблюм «Космос, Земля, океан. Очерки по истории космонавтики»
 Николай Горькавый (за сборники научных сказок: «Звёздный витамин» (2012), «Небесные механики» (2013) и «Создатели времён» (2014); Премия «Восстановление справедливости»)
 Михаил Шавшин (за многолетнюю просветительскую деятельность и книги «Петербург. К вопросу влияния на творчество братьев Стругацких» (2008), «Стругацкие. Всплеск в тишине» (2015), «Балабуха. Туманная луна» (2018, 2020))

2022 
Вручена 8 октября 2022 г. в Доме культуры города Пушкина. Лауреаты:
 Сергей Зотов («Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе»; номинация «Лучшая оригинальная просветительская книга года»)
 Андрей Шпанский («О мамонтах и их спутниках. Палеоэкология мамонтовой фауны»; номинация «Лучшая оригинальная просветительская книга года»)
 Виктор Язневич (за перевод сборника статей и эссе Станислава Лема «Дилеммы XXI века»; номинация «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»)
 Виктория Краснянская (за перевод книги Эрика Асфога «Когда у Земли было две Луны. Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба»; номинация «Лучший перевод просветительской книги на русский язык»)
 Издательство «БОМБОРА» (за серию «БОЛЬШАЯ НАУКА», включающую книги: Дэвид Аттенборо «Жизнь на нашей планете», Дэниел Деннет «Разум: от начала до конца», Кит Йейтс «Математика жизни и смерти», Адам Резерфорд «История о нас. Как мы стали людьми?»; номинация «Издательство ― за лучшую подборку просветительской литературы, выпущенную в течение года»)
 Научно-популярный журнал «КВАНТИК» (номинация «Журнал, периодическое издание ― за наиболее интересную деятельность в течение года»)
 Олег Солод (за книгу «Люди, которые меня изменили»; номинация «Специальная премия жюри»)
 Вячеслав Недошивин (за оригинальные исторические книги «Прогулки по Серебряному веку», «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» и «Адреса любви»; Специальная премия «Справедливость»)
 Сайт Биомолекула, https://biomolecula.ru/ (за наиболее интересную деятельность в предшествующий период; номинация «Просветительский или научно-популярный сайт»)

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Сайт «Беляевская премия» на narod.ru:

Примечания 

Беляевская премия
Беляевская премия
Александр Беляев
Интерпресскон
Награды по алфавиту